Szerokość (rozmiar) 
 Szerokość geograficzna